Тьосі (Кіото) (勅旨村)
Тьосі (Нара) (調子村)
Тьосі (Сіґа) (調子村)
Тьосі (Тіба) (銚子市)